227 км, 227-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 430175.
 227 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 447735.
 227 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 463910.

 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Тверская область). Код 068338.
 227 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 220557.
 227 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 592825.
 227 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813648.
 227 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885330.
 227 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296876.
 227 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 786722.